Zam Wesell es un personaje ficticio de la serie de películas de la Guerra de las Galaxias.

Ella es una Caza-Recompensas de la especie Clawdite (Cambiadores de forma). Durante la mayoría de su estancia en Coruscant usa la forma de una mujer, pero en realidad es un ser de piel gris y amplios ojos. Wesell fue contratada por Jango Fett para asesinar a la senadora Padmé Amidala.

Falló la primera vez poniendo explosivos en la nave de la senadora. La segunda vez volvió a fallar, cuando envió un androide ASN-121, que portaba en su interior un par de kouhuns venenosos. Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi salvaron a la senadora Amidala de una muerte segura. Zam Wesell huyó y tras una persecución se escondió en un club nocturno de Coruscant. Los dos Jedi la hallaron y la sacaron a la calle para interrogarla, pero Jango Fett le dispara un dardo venenoso, que acabó con la vida de la clawdite, dejando al descubierto su verdadera apariencia.

Personajes femeninos en Star Wars
Cazarrecompensas ficticios
Sicarios ficticios

sv:Prisjägare i Star Wars#Zam Wesell